Tennklorid kan syfta på:

Tenn(II)klorid – SnCl2 är ett salt, E-nummer E 512
Tenn(IV)klorid – SnCl4 en kemisk förening av tenn och klor